Justus
 Justus, családnév
 Justus, a The Monkees albuma
 2799 Justus, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
Jusztusz
 Jusztusz, Szent Jusztusz, Jusztusz alexandriai püspök
 Jusztusz, Szent Jusztusz, Canterburyi Jusztusz, Canterbury negyedik érseke
 Jusztusz, keresztnév